Osoby o tym nazwisku:
 Anna Wasilewska (ujednoznacznienie)
 Halszka Wasilewska (ujednoznacznienie)
 Justyna Wasilewska – polska aktorka filmowa i teatralna
 Małgorzata Wasilewska – polska działaczka społeczna i dyplomatka
 Wanda Wasilewska – polska i radziecka działaczka socjalistyczna i komunistyczna, pisarka i polityk